Motociklistična Velika nagrada Belgije 1990 je bila deveta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 7. julija 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990